Ayler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ayler (1936–1970), amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Don Ayler (1942–2007), amerikanischer Jazz-Trompeter

Den Namen Ayler trägt weiterhin:
 Ayler Records, schwedisches Plattenlabel

Siehe auch:
 Aylor